Hidrografia:
 Riera de Santa Maria, curs fluvial del Baix Llobregat.
 Riera de Santa Maria, curs fluvial de la Segarra.
 Riera de Santa Maria, curs fluvial de la Selva.